Pausarius ist der Name von

 Pausarius (Isiskult), Kultpersonal des römischen Isiskults
 Pausarius (römische Flotte), Aufseher der Ruderer in der römischen Flotte